Gde ti, tam ja è un singolo della cantante russa Njuša, pubblicato il 7 maggio 2015.

Note

Collegamenti esterni